A 2012–2013-as magyar női kosárlabda-bajnokság a hetvenhatodik magyar női kosárlabda-bajnokság. Az A csoportban tíz csapat indult el, a csapatok két kört játszottak. Az alapszakasz után az 1-4. helyezettek a szlovák bajnokság 1-4. helyezettjével, az 5-10. helyezettek egymással játszanak 2 kört a középszakaszban. Az első hat helyezett play-off rendszerben játszik a bajnoki címért (az első két helyezett kiemelt lesz), a 7-10. helyezettek pedig play-off rendszerben játszanak a kiesés elkerüléséért.

Változás az előző szezonhoz képest

A Pécs 2010 és a Ferencvárosi TC megszűnt, az ELTE-BEAC-Újbuda kiesett. A Bajai NKK PINKK-Pécsi 424 néven indult, a 10. induló helyen a PEAC-Pécs csapata indulhatott.

Névváltozás
2013. február 21-től a DKSK új néven: Work Force-DVTK néven folytatta a bajnokságot.

Alapszakasz 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

Középszakasz

1–4. helyért (Magyar-szlovák bajnokság)

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

5–10. helyért

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

Rájátszás

1–6. helyért

5. helyért
PEAC-Pécs – Zalaegerszegi TE NKK 2–0 (76–67, 67–52)

7–10. helyért
Atomerőmű KSC Szekszárd – MKB Euroleasing Vasas 2–0 (66–50, 68–59)

Ceglédi EKK – BSE-FCSM 2–0 (78–72, 73–60)

7. helyért
Atomerőmű KSC Szekszárd – Ceglédi EKK 2–0 (96–75, 72–59)

9. helyért
BSE-FCSM – MKB Euroleasing Vasas 2–1 (62–41, 50–65, 59–55)

Jegyzetek

Források 
Hivatalos MKOSZ oldal

Női kosárlabda-bajnokság évei
Magyarno~ikosarlabdabajnoksag
Magyarno~ikosarlabdabajnoksag